Bals oder Balș ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bals (* 1960), deutscher Theologe, Volkswirt und politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation Germanwatch
 Gert Bals (1936–2016), niederländischer Fußballtorhüter
 Gregor Bals (1936–2012), deutscher Regisseur, Schauspieler, Übersetzer und Drehbuchautor
 Hans Bals (1917–2004), deutscher Politiker, MdB
 Heinrich Bals (1868–1952), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Herbert Bals (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Teodor Balș (1805–1857), Bojar, Kaymacam, Regent Fürstentum Moldau 
 Thomas Bals (* 1957), deutscher Berufs- und Wirtschaftspädagoge und Diplom-Psychologe

Balș ist der Name folgender Ortschaften in Rumänien:
 Balș, Stadt im Kreis Olt in Rumänien
 Balș (Iași), Gemeinde im Kreis Iași

Siehe auch:
 Balls
 Bahls
 Balz (Begriffsklärung)
 Pals